Това е непълен списък с японски джей поп изпълнители.

Номера и символи 
 °C-ute
 2 Days
 2 PLATOON
 3B LAB.☆
 3.6 MILK
 4D-JAM
 7 HOUSE
 12. Hitoe
 19
 4.9.1 (Four Nine Ace)
 The 5.6.7.8's
 54-71
 800 Cherries
 135
 175R
 0930
 12012
 10 000 Promises.
 &G
 Λucifer

A 
 abingdon boys school
 access
 Acidman
 ACO
 advantage lucy
 Aida Shoko
 Aikawa Nanase
 aiko
 AIR
 Aiuchi Rina
 AJICO
 Ajisai (group)
 AKB48
 ALI PROJECT
 Alice Nine
 The Alfee
 Amasia Landscape
 Amuro Namie
 Anai Yuko
 Akino Arai
 Ando Yuko
 Anettai Maji-SKA-Bakudan
 Anri
 AnCafe (aka an-cafe, antic cafe, antique cafe)
 Anzenchitai
 Arashi
 Beni Arashiro
 Asakura Daisuke
 Asian Kung-fu Generation
 Asuka
 Aya
 Ayaka Komatsu
 Аюми Хамасаки
 Awaken

B 
 Babamania
 Baroque (Japanese band)
 BeForU
 Bennie K
 Berryz Kobo
 bird
 Black Biscuits
 BLANKEY JET CITY
 BLOOD
 BoA
 Bonnie Pink
 BOØWY
 Brain Drive
 Buck-Tick
 BUMP OF CHICKEN
 Buono!
 B'z

C 
 capsule
 CHABA
 Chage and Aska
 Changin' My Life
 Chara
 Chemistry
 Chinen Rina
 Cocco
 Cool Joke
 Crystal Kay
 Cute

D 
 D
 D&D
 D-51
 D-LOOP
 D-SHADE
 Da Pump
 DABO
 DAIGO★STARDUST
 Daily-Echo
 DASEIN
 DAVUTH
 day after tomorrow
 Dear
 DEEN
 deeps
 Def Tech
 The d.e.p
 D'ERLANGER
 D'espairsRay
 DEVELOP=FRAME
 DIAMANTES
 DIAMOND◇YUKAI
 dicot
 D.I.E.
 D.T.R
 Dieur Mind
 dip
 Dir en grey
 DIVINE
 Dizzy
 DMBQ
 Do As Infinity
 doa
 Dog Hair Dressers
 DOKI DOKI Panikku
 Dollis Marry
 Domingos
 DOMINO 88
 Dono Yoko
 DONTACOS
 Donto
 Dope HEADz
 DOREMIdan
 DOUBLE
 Double Famous
 Doujima Kouhei
 Dr.K Project
 Dr. Kyon
 Dr. Strangelove
 Dragon Ash
 DRAMATICS
 dream
 Dreams Come True
 drug store cowboy
 Dryhi
 dustbox
 Dutch Training

E 
 EE Jump
 EGO-WRAPPIN'
 Electric Eel Shock
 Elephant Kashimashi
 ELLEGARDEN
 Every Little Thing
 EXILE

F 
 Favorite Blue
 Fayray
 Faye Wong
 FIRE BALL
 FLAME
 Floppy
 FLOW
 Folder 5
 Freenote
 Fukuyama Masaharu
 Fujii Fumiya
 Fukada Kyoko

G 
 Gackt
 GARNET CROW
 GLAY
 globe
 GO!GO!7188
 Gospellers
 GYM

H 
 Hajime Chitose
 HAL
 HALCALI
 Hamada Mari
 Hamada Shogo
 Hamasaki Ayumi
 Hayashi Asuca
 Happy end
 Hayashibara Megumi
 Heartsdales
 hide
 HIGH and MIGHTY COLOR
 Hikaru Utada
 HINOI TEAM
 Himitsu Kessha Kodomo A
 Himuro Kyosuke
 Hirai Ken
 hitomi
 Hitomi Shimatani
 Hizaki
 HOME MADE Kazoku
 Hotei Tomoyasu
 Hound Dog
 Husking Bee
 Hyde
 Hysteric Blue
 H.Y.

I 
 Imai Miki
 Ichii Sayaka
 Inugami Circus-dan
 Iroha
 Iruka
 Ishida Yoko
 I WiSH
 Ito Yuna

J 
 JINDOU
 Janne Da Arc
 JAYWALK
 Judy and Mary

K 
 K (Kei)
 KAB.
 Kagrra,
 Tomomi Kahala
 KAITA
 Naomi Kaiya
 Kajiura Yuki
 The Kaleidoscope
 KAN-J
 KAN
 Kana
 Kanako Hoshino
 Kanako Wada
 Kanno Yoko
 Karen
 KAT-TUN
 KATSUMI
 KATZE
 Mami Kawada
 Kawashima Ai
 Kayo Aiko
 kayoko
 KAZAMI
 KAZUKI
 KAZZ
 KEIKO
 Keison
 Keito Blow
 KENJIRO
 Ken Tyla
 KENZI & THE TRIPS
 Ketsumeishi
 Keyco
 KEY GOT CREW
 Kick the Can Crew
 Kids Alive
 Kijima Hiroshi
 Kijima Sario
 Kikkawa Koji
 Kikuchi Tomoki
 Kimeru
 KiMURA AKiKO
 Kimura Kaera
 Kimura Keiko
 Kimura Yuki
 Kina Shokichi and Champloose
 Kine Naoto
 KING
 Mami Kingetsu
 Kinki Kids
 Kinmokusei
 Kinoshita Shigeru
 Kirinji
 Kiroro
 KISAKI PROJECT
 Kiseru
 Kishida Saiko
 Kishidan
 Kishimoto Hayami
 Kissa Color
 KiSS DESTiNATiON
 Kisugi Takao
 Kitade Nana
 Kitagawa Kyoko
 Kitahara Aiko
 Kitajima Kenji
 Kitaki Mayu
 Kitano Shoko
 Kiuchi Takeshi
 The KIX-S
 Kiyoharu
 Kiyomi
 Kiyotaka
 KneuKlid Romance
 Koda Kumi
 Kōda Mariko
 Koiko
 KOINU
 Koji Kikkawa
 KOKIA
 KONTA
 KOTOKO
 Kotani Kinya
 Koyanagi Yuki
 Közi
 K-SAMA Roman Film
 KUMACHI
 Kubota Toshinobu
 Kudou Mai
 Kuraki Mai
 Kuroyume
 KuRt
 KUSU KUSU
 Kyary Pamyu Pamyu
 Kyoda Miho
 Kyoko
 Kyoko Sound Laboratory

L 
 L’luvia
 L'Arc-En-Ciel
 Lead
 Leah Dizon
 Le Velvets
 Lia
 Lil’B
 Lilpri
 Lindberg
 LinQ
 Lip’s
 Lisa
 Lisp
 Lita
 Little by Little
 Little Turtles
 Love
 Love Psychedelico
 Luv and Response
 Luv Deluxe
 Luxis
 Lyra and Ripples

M 
 Maaya Sakamoto
 m-flo
 Mad Capsule Markets
 Maeda Aki
 Maeda Yuki
 MAKARONI
 Malice Mizer
 Matsumoto Takahiro
 Matsuura Aya
 Matsuyama Chiharu
 MAX
 Mejale Pirates
 melody.
 Melon Kinenbi
 Merry
 Metronome
 MICHICO
 Mika Bomb
 Mika Nakashima
 MIKIKO
 Minawo
 MISIA
 Miss Monday (rapper)
 Missile Innovation
 Kan mikami
 Daichi Miura
 Miyasato Kumi
 Miyamoto Shunichi
 Miyavi
 Mizumori Kaori
 Moi Dix Mois
 Momoiro Clover Z
 Morning Musume
 move
 Mr.Children
 MUCC
 Myco

N 
 Namie Amuro
 Nakajima Miyuki
 Nakamori Akina
 Naomi Tamura
 Nightmare
 Nobody
 No Regret Life
 NEWS
 Nakamura Masato

O 
 Oda Kazumasa
 Odaka Megumi
 Off Course
 OLIVIA
 Okina Reika
 Okuda Tamio
 Okuda Miwako
 Okui Aki
 Okui Masami
 Onitsuka Chihiro
 ORANGE RANGE
 Osama
 Otsuka Ai
 Otokaze
 Outlast
 Ogura Kei

P 
 P-Chicks
 P.A.F
 Panic Channel
 Pez Stomp
 Pierrot
 Pink Lady
 Pizzicato Five
 Polysics
 Porno Graffitti
 Perfume
 Princess Princess
 Psycho le Cemu
 PUFFY (known as Puffy Ami Yumi on the U.S.)

R 
 Ra:IN
 RUN&GUN
 RAICO (雷鼓)
 Raphael
 Rats & Star
 Remioromen
 Rentrer En Soi
 Rin’
 RIKKI
 Ritsuko Okazaki
 Rip Slyme
 Riyu Kosaka
 Road of Major
 ROLLY
 Round Table
 rumania montevideo
 Ruppina
 Rurutia
 Rie Fu

S 
 S/mileage
 SADS
 Sakamoto Kyu
 Sakamoto Maaya
 Sakanaction
 Sakanoue Yosuke
 SAKURA
 SAYAKA
 Scanch/すかんち
 Schwardix Marvally
 Schwarz Stein
 Se7en (korean singer)
 Seagull Screaming Kiss Her Kiss Her
 See-Saw
 Sekai no Owari
 Sendai Kamotsu
 SharanQ
 Shazna
 Shibasaki Kou
 Shibata Jun
 Shiina Ringo
 Shimatani Hitomi
 Shimokawa Mikuni
 Shuuji To Akira
 SID
 Skoop on Somebody
 SMAP
 Soft Ballet
 Sonim
 Soroban
 SOULHEAD
 Sound Horizon
 Southern All Stars
 SPEED
 Speena
 Spitz
 Springs
 Straightener
 Sugizo
 Suitei Shoujo
 Sunset Swish
 Suzuki Ami
 Suzuki Masayuki
 SweetS
 Shimabukuro Hiroko

T 
 Tachibana Izumi
 Tackey and Tsubasa
 Takako Minekawa
 Takemura Nobukazu
 TAKUI
 TAKUYA
 TAMAIZU
 Tamura Naomi
 Takada Wataru
 Tamaki Nami
 the tambourines
 tammychan
 TAMTAM
 Tanaka Rie
 Tomoko Tane
 Sakura Tange
 TARAKO
 Tasty Jam
 Tatsuya Ishii
 T-BOLAN
 Tee (band)
 tef tef
 TENSAW
 Terra (band)
 test-No.
 TETSU69
 THE 3PEACE
 Theatre Brook
 The Babystars
 The Badge
 THE BIG BAND!!
 The Boom
 the brilliant green
 THE BROOCH
 The Castanets
 The Chang
 The Cobra Twisters
 THE COLTS
 THE CREATOR OF
 The d.e.p
 The Gazette
 Thee Michelle Gun Elephant
 the fantastic designs
 THE FLYING ELEPHANTS
 the Garden eel
 The gardens
 The Groovers
 the Indigo
 The Inazuma Sentai
 THE JERRY LEE PHANTOM
 The Jetzejohnson
 The Kaleidoscope
 THE KIDS
 The KIX-S
 the little league
 The LOVE
 THE MAD CAPSULE MARKETS
 THE MINKS
 THE NEATBEATS
 THE NEUTRAL
 THE NEWS
 the OYSTARS
 The Peez
 THE PEPPER BOYS
 the PeteBest
 the pillows
 THE PINK STOCKING CLUB BAND'S
 THE PRIVATES
 Theresia
 THE SALINGER
 THE SAVOY TRUFFLE
 The☆Scanty
 The SPACE COWBOYS
 The Spy "C" Dildog
 THE STAND UP
 THE STREET BEATS
 THE SUN HEADS
 THE SURF COASTERS
 the tambourines
 THE TRANSFORMER
 The Turtles (band)
 THE UNCOLOURED
 The Velvet Flower
 THE YELLOW MONKEY
 THIRBE
 Thmlues
 three NATION
 TiA
 TICA
 tick (band)
 TIGER
 TimeSlip-Rendezvous
 Tina
 TINGARA
 Tiptory
 TM NETWORK
 T.M.Revolution
 To Love Somebody
 TO-YA
 Toda Seiji
 Togawa Jun
 Toge Keiko
 Tokimi Aiko
 TOKIO
 TOKMA
 Toko
 Tokoro Joji
 Tokunaga Hideaki
 Tokusatsu (band)
 Tokyo 60 WATTS
 Tokyo Ethmusica
 Tokyo Jihen
 TOKYO NO.1 SOUL SET
 Tokyo Purin
 Tokyo Q Channel
 Tokyo Roman Gakudan
 Tokyo Shonen
 Tokyo Ska Paradise Orchestra (TSPO)
 TOMATO CUBE
 Tomiko Van
 Tomita Kyoko
 Tomita Lab
 Tommy february6 / Tommy heavenly6
 Tommy Snyder
 Tommy☆angels
 TOM☆CAT
 Tomovsky
 Toriyama Masaki
 Tornado Tatsumaki
 Toshi
 Toshitaro
 Toshinori Yonekura
 Toyota Michinori
 T.P.O.
 Trabryu
 TRANSTIC NERVE
 TRF
 TRICERATOPS
 TRINITY
 Tripmeter
 Tropical Daizin
 Tsubaki
 Tsuchiya Akiko
 Tsuchiya Anna
 Tsuchiya Kohei
 Tsuchiya Masami
 Tsuji Ayano
 Tsuji Hitonari
 Tsukiko Amano
 Tsukui Katsuyuki
 Tsumabuki Takatsugu
 Tsunku
 TSUNTA
 Tsuruku Masaharu
 TUBE
 Tulip (band)
 Twill (band)
 TWINZER
 TWO-MIX
 Tyler (singer)
 TYO

U 
 UA
 Uehara Takako (former member of SPEED)
 Ueto Aya
 U-ka Saegusa
 Ulfuls
 Utada Hikaru
 UVERworld

V 
 V6
 VANILLA
 Velvet Eden
 Vidoll
 Violet UK
 Vivian and Kazuma
 Vogus Image
 The Velvet Flower

W 
 waffles
 WANDS
 WaT
 Watanabe Misato
 Wakusei
 Whiteberry
 w-inds.
 Wink
 wyolica

X 
 X Japan
 XL

Y 
 Yaida Hitomi
 Yamaguchi Momoe
 Yamamoto Ryohei
 Yamashita Tatsuro
 Yamashita Tomohisa
 Yamazaki Masayoshi
 Yano Maki
 Yasutaka Tanaka
 YeLLOW Generation
 THE YELLOW MONKEY
 Yuhara Yuki
 Yoriko
 Yoshida Takuro
 Yosuke Sakanoue
 Younha
 YUI
 YUKI
 Yuria
 Yuzu
 Yoshida Miwa
 yealps andianks
 Yuna Ito

Z 
 ZARD
 Zeebra
 ZI:KILL
 Ziggy
 ZONE
 Zwei

Списъци на хора